Herfølge Boldklub (mais conhecido como Herfølge BK) é um clube da Dinamarca, da cidade de Herfolge. O Herfølge BK tem uma história curiosa: em 1998 quando conquistou o acesso para a Série A Dinamarquesa, no ano seguinte, (quando era considerado um time pequeno) sagrou-se campeão, e no ano seguinte foi rebaixado para o lugar esperado: A Segunda Divisão.

Títulos 
  Campeonato Dinamarquês: 1999-2000

Ligações externas 
 Página oficial

 
Clubes de futebol fundados em 1921